Hardwick kan syfta på:

Personer
 Bess av Hardwick (1527–1608), en engelsk hovdam och godsägare
 Chris Hardwick (1971–), en amerikansk komiker och skådespelare
 Elizabeth Hardwick (1916–2007), en amerikansk litteraturkritiker och författare
 Thomas W. Hardwick (18721944), en amerikansk politiker

Geografi

Storbritannien
 Hardwick, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire, England
 Hardwick, Lincolnshire – en civil parish i Lincolnshire, England
 Hardwick, Massachusetts – en kommun i Worcester County, Massachusetts, USA
 Hardwick, South Norfolk – en ort i Shelton and Hardwick, South Norfolk, Norfolk, England 
 Hardwick, Northamptonshire – en civil parish i Northamptonshire, England
 Hardwick, South Cambridgeshire – en civil parish i South Cambridgeshire, Cambridgeshire, England
 Hardwick, Suffolk i Bury St Edmunds, West Suffolk, Suffolk, England
 Hardwick with Tusmore – en parish i grevskapet Oxfordshire
 Hardwick-with-Yelford – en parish i grevskapet Oxfordshire
 East Hardwick – ett distrikt i grevskapet City and Borough of Wakefield

USA
 Hardwick, Massachusetts – en kommun (town) i Worcester County
 Hardwick, Vermont – en kommun i Caledonia County, Vermont